Australia
 Sandstone – capoluogo della Contea di Sandstone, Australia Occidentale
 Stati Uniti d'America
 Sandstone – township della Contea di Jackson, Michigan
 Sandstone – città della Contea di Pine, Minnesota